Il singolare del Hamburg Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer ha battuto in finale Rafael Nadal 2–6, 6–2, 6–0.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (finale)
  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  Novak Đoković (quarti)
  Fernando González (quarti)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (terzo turno)
  James Blake (terzo turno)

  Andy Murray (primo turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  David Ferrer (quarti)
  Michail Južnyj (primo turno)
  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
  Lleyton Hewitt (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hamburg Masters 2007
ATP Tour 2007